Peň může být:

 Kmen (botanika) – hlavní stonek stromů
 Peň (geologie) – menší těleso hlubinných vyvřelých hornin
 Peň (stěžeň) – dolní část lodního stěžně

Externí odkazy